Fındıklı (district), een Turks district in de provincie Rize
 Fındıklı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Fındıklı